Niemcy:
 Mülverstedt - część gminy (Ortsteil) Unstrut-Hainich w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Osoby:
 Arthur Mülverstedt - niemiecki generał
 George Adalbert von Mülverstedt - niemiecki historyk